Federació Catalana d'Atletisme, màxima institució reguladora de l'atletisme a Catalunya
 Federació Catalana d'Automobilisme, màxima institució reguladora de l'automobilisme a Catalunya
 Futbol Club Andorra, club de futbol d'Andorra la Vella
 Fußball-Club Augsburg, club de futbol d'Augsburg (Alemanya)
 Fussballclub Aarau, club de futbol d'Aarau (Suïssa)
 FC Astana, club de futbol d'Astanà (Kazakhstan)
 Front Culturel Alsacienne, organització activista per la cultura d'Alsàcia, a França
 Fiat Chrysler Automobiles, empresa multinacional fabricant d'automòbils
 Ferrocarril Central de Aragón, companyia històrica de ferrocarril d'Aragó
 Ferrovia Centro-Atlântica, companyia de ferrocarril de Brasil
 Autoritat del Comerç Ferengi (del seu nom en anglès Ferengi Commerce Authority), branca del govern dels ferengis, espècie humanoide de l'univers de Star Trek
 Adjuvant complet de Freund (del seu nom en anglès Freund's Complete Adjuvant), adjuvant utilitzat amb la vacuna de la tuberculosi
 FCA (Free Carrier), un dels incoterms de transport internacional de mercaderies